Doomsday (DC Comics), een stripfiguur en vijand van Superman
Dr. Doomsday, een personage uit Amalgam Comics
Doomsday (roman), een roman uit 1927 van Warwick Deeping
Doomsday (Canadese band), een band uit Canada
Doomsday (Texaanse band), een band uit San Antonio, Texas
Doomsday (Arizona band), een band uit Scottsdale, Arizona
Doomsday: Back and Forth Series 5: Live in Dresden, een cd van de band Skinny Puppy
Operation: Doomsday, een album van MF DOOM
Doemdagklok, symbolische klok die de kans op het uitbreken van een kernoorlog aangeeft
Doomsday Machine (Arch Enemy), het zevende album van de band Arch Enemy
Wereldzaadbank op Spitsbergen, ook wel Doomsday Vault genoemd
Doomsday device, een hypothetische wereldvernietigingsmachine
Doomsdayregel voor de berekening van de dag van de week
Films:
Doomsday (1938), een Amerikaanse film uit 1938
Doomsday (film), een sciencefictionfilm uit 2008

Zie ook 
Vernietigingsmachine (doorverwijspagina)